Фландрија се може односи на:
 Фландрија, историјски и административни регион Белгије
 Грофовија Фландрија
 Западна Фландрија, покрајина Белгије
 Источна Фландрија, покрајина Белгије